Fantom može značiti:

 Fantom (duh), duh ili predskazanje
 Fantom (strip), strip junak iz tvrtke Marvel Comics
 Fantom (jedinica), stara jedinica za dubinu vode